Kärenjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kärenjärvi (sjö i Kajanaland), 
 Kärenjärvi (sjö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar